Alan G. MacDiarmid – chimico neozelandese, premio Nobel per la chimica 2000
 Archie McDiarmid – atleta canadese
 Hugh MacDiarmid – poeta scozzese del XX secolo
 Ian McDiarmid – attore e regista teatrale britannico